Петер Фаркаш (; ) — венгерский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, двукратный чемпион Венгрии (1988, 1989) и семикратный второй призёр чемпионата Венгрии (1990—1993 и 1995—1997)

Биография 
Начал заниматься борьбой в клубе Vasas в 1978 году, с 1983 года выступал за клуб Ganz-Mávag. В 1988 году клуб распался и борец перешёл в Спартак, где в 1989 году его начал тренировать Ференц Кочиш.

В 1988 году выиграл Гала Гран-при FILA среди взрослых и победил на чемпионате Европы в возрастной категории espoir, а также завоевал первый титул чемпиона Венгрии. В 1989 году победил на турнире Гран-при Германии, а на чемпионате Европы занял только четвёртое место. После этих соревнований перешёл на категорию ниже, из полутяжёлого в средний вес и сразу пришли успехи. В 1990 году Петер Фаркаш стал чемпионом мира. 1991 год стал удачным для борца: он подтвердил звание чемпиона мира и стал чемпионом Европы.

На Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне боролся в категории до 82 килограммов (средний вес). Участники турнира, числом в 20 человек в категории, были разделены на две группы. За победу в схватках присуждались баллы, от 4 баллов за чистую победу и 0 баллов за чистое поражение. В каждой группе определялись пять борцов с наибольшими баллами (борьба проходила по системе с выбыванием после двух поражений) и они разыгрывали между собой места с первое по восьмое. Победители групп встречались в схватке за первое-второе места, занявшие второе место — за третье-четвёртое места и так далее. Петер Фаркаш расчётливо и тактически грамотно, ровно распределив силы прошёл турнирную сетку, победил всех и стал чемпионом олимпийских игр.

После победы на олимпийских играх серьёзно не тренировался. В 1993 году был только пятым на чемпионате мира, а в 1995 остался даже двадцатым. Но в 1996 году завоевал «серебро» на чемпионате Европы и квалифицировался для участия в олимпийских играх.

На Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте боролся в категории до 68 килограммов (лёгкий вес). После первого круга, борцы делились на две таблицы: победителей и побеждённых. Победители продолжали бороться между собой, а побеждённые участвовали в утешительных схватках. После двух поражений в предварительных и классификационных (утешительных) раундах, борец выбывал из турнира. В ходе турнира, таким образом, из таблицы побеждённых убывали дважды проигравшие, но она же и пополнялась проигрывающими из таблицы победителей. В конечном итоге, определялись восемь лучших борцов. Не проигравшие ни разу встречались в схватке за 1-2 место, выбывшие в полуфинале встречались с победителями утешительных схваток и победители этих встреч боролись за 3-4 места и так далее. В категории боролись 22 спортсмена. Проиграв две схватки, Петер Фаркаш из турнира выбыл.

После олимпийских игр выступал на венгерских соревнованиях до 2000 года; последним достижением было 4 место на Гран-при Венгрии. Оставив спортивную карьеру, исчез из поля зрения общественности.

В 2001 году был осужден к двум годам лишения свободы из-за конфликта с полицейским по поводу неправильной парковки. В 2004 году вновь был арестован вместе с братом за выращивание конопли и создание лаборатории по производству марихуаны в подвале собственного дома близ Будапешта. При первом рассмотрении дела не нашлось достаточных доказательств для вынесения приговора в отношении борца, но в ноябре 2008 году Петер Фаркаш был приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы. Ещё до вынесения приговора скрылся. По данным прессы, по поддельным документам выехал в Таиланд. В конце 2009 года был арестован в Андорре и экстрадирован в Венгрию, где 12 декабря 2010 года приговорён дополнительно ещё к полутора годам лишения свободы. В 2010 году лишён Креста Ордена Заслуг, которым был награждён в 1992 году

В 2012 году приговор был оставлен без изменения в вышестоящей инстанции.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Венгрии
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Борцы среднего веса
Преступники Венгрии